Pablo (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
 Pablo (Kuifje), een stripfiguur die voorkomt in de stripboekenserie Kuifje
 Pablo Records, een platenlabel

Personen
 Pablo Bengoechea, Uruguayaans voetballer
 Pablo Casals, Catalaans cellist
 Pablo Couñago, Spaans voetballer
 Pablo Cuevas, Uruguayaans tennisser
 Pablo Escobar, Colombiaans drugsbaron
 Pablo Hernández, Spaans voetballer
 Pablo Ibáñez, Spaans voetballer
 Pablo Neruda , Chileens dichter
 Pablo Palacios, Ecuadoraans voetballer
 Pablo Pereira, Argentijns volleyballer 
 Pablo Picasso, Spaans schilder en beeldhouwer
 Pablo Restrepo, Colombiaans zwemmer